Riverdale kan syfta på:

 Riverdale – en amerikansk komediungdomsserie
 Riverdale, Georgia – en stad i USA
 Riverdale, Illinois – en ort i USA
 Riverdale, Utah – en stad i USA